Slaget vid Manila kan avse flera slag för kontrollen över staden Manila. Det finns även ett sjöslag som utkämpades i Manilabukten.

Ett av de första slagen utkämpades mellan filippiner, britter och spanjorer där britterna tog kontrollen av Manila under ett par år. Ett slag utkämpades under spansk-amerikanska kriget 1898 där staden, som innehades av spanjorer, överlämnades till amerikanska trupper. Ett annat slag fäljde några månader senare 1899 under filippinsk-amerikanska kriget då filippinska revolutionärer försökte ta staden från de amerikanska styrkorna.

Slag
 Slaget vid Manila (1571) - Spanska styrkor och deras filippinska allierade drev ut den styrande muslimska eliten och grundade Filippinernas huvudstad. 
 Slaget vid  Manila (1762) - En brittisk seger under sjuårskriget.
 Slaget vid Manila (1898) - Amerikanska och filippinska trupper erövrar staden från spanjorerna under spansk-amerikanska kriget.
 Slaget vid Manila (1899) - Filippinska revolutionärer försöker ta staden från amerikanska trupper under filippinsk-amerikanska kriget.
 Slaget vid Manila (1945) - USA och Filippinska samväldets styrkor, stöttade av erkända gerillakrigare, kämpade för att staden från kejserliga japanska styrkorna under andra världskriget.

Sjöslag
 Slaget vid Manilabukten